Il doppio del WTA Austrian Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1996.

Silvia Farina e Andrea Temesvári erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Janette Husárová e Natalija Medvedjeva hanno battuto in finale 6–4, 7–5 Lenka Cenková e Kateřina Sisková.

Teste di serie
 Wiltrud Probst /  Elena Pampoulova (quarti di finale)
 Sandra Cecchini /  Laura Garrone (semifinali)
 Radka Bobková /  Eva Melicharová (semifinali)
 Cătălina Cristea /  Flora Perfetti (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

WTA Austrian Open 1996